15-й чемпионат Молдавии по футболу сезона-2005/06 — турнир Национального молдавского дивизиона, в котором приняли участие 8 клубов. Чемпионом в 6-й раз подряд стал «Шериф» из Тирасполя.

Итоговая таблица 

И = Всего игр; В = Выигрыши; Н = Матчи вничью; П = Поражения; ГЗ = Забитые голы; ГП = Голы пропущенные; О = Очки

Результаты матчей

Ссылки 
 http://www.rsssf.com/tablesm/mold06.html

Чемпионат Молдавии по футболу
Футбол в Европе в 2005 году
Футбол в Европе в 2006 году
Спорт в Молдавии в 2005 году
Спорт в Молдавии в 2006 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2005/2006